300 - o ano 300 d.C.
Trezentos, o numeral
300 (filme)

0300